Naumovski ist der Familienname folgender Personen:
 Blagoja Naumovski (* 1993), mazedonischer Fußballspieler
 Kristijan Naumovski (* 1988), mazedonischer Fußballspieler
 Vasko Naumovski (* 1980), mazedonischer Politiker

Siehe auch:
 Naumoski